De Midgaardslang of Jǫrmungandr (soms ook Jormungand of Jorgmungander) is als slang nagenoeg het grootste en gevaarlijkste monster uit de Noordse mythologie. Hij is een van de drie kinderen van Loki en Angrboða en waarschijnlijk het meest afschrikwekkende.

De Midgaardslang is zo enorm groot dat hij in een cirkel om Midgard, de wereld, ligt.  Zijn kop reikt tot aan de punt van zijn staart en wanneer hij er in bijt (Net als de Ouroboros) schudt hij van woede, waarmee hij aardbevingen veroorzaakt.

Zijn aartsvijand is Thor, met wie hij tijdens de Ragnarok (het einde der tijden die de eindstrijd is) een strijd op leven en dood zal leveren. Thor had hem al eens bijna gevangen, maar omdat zijn vergezeller bang werd, slaagde hij er niet in het onbeest te doden.

Thor voer samen met de reus Hymir zo ver de oerzee op dat zelfs de reus bang werd. Met een ossenkop als lokaas probeerde hij de slang te vangen. Toen die beet gaf ze zo'n harde ruk dat Thors vuisten met een klap op het dolboord kwamen. Met zijn asenkracht zette hij zich zo schrap dat hij met beide voeten door de boot ging en ermee op de zeebodem terechtkwam. Zo trok hij intussen de slang tot de rand. En hoe feller Thor naar de slang in de diepte keek, hoe feller zij gif naar hem terugspoot. Hymir trok wit uit, toen de slang over zijn boot golfde. Hij kapte met zijn vismes het snoer door juist op het moment dat Thor zijn hamer in de lucht zwaaide. De slang zonk terug in zee, maar Thor gooide er de hamer achteraan, en die sloeg de slang op de bodem de kop af, maar dat is alleen volgens de mensen zo (aldus de Edda), want de slang zou nog leven in de wereldzee. Thor had alleen met zijn hamer het oor van Hymir getroffen, zodat deze overboord sloeg - zijn voetzolen kan men nog zien in de zee.

Jǫrmungandr zal door de bliksemgod en zijn Mjölnir vermorzeld worden, maar hijzelf zal aan zijn gif tenonder gaan.

Jǫrmungandr heeft nog Fenrir als broer en Hel als zuster, tevens nakomelingen van Loki en de reuzin Angrboða.

Stamboom

Zie ook 
Algemeen overzicht Germaanse goden
Antaboga, de wereldslang uit de Balinese mythologie
Hymirs ketel
 Azhi Dahaka, de grote Perzische slang

Noordse mythologie
Fabeldier
Fictieve slang